Novo selo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Novo selo (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), obsjtina Stambolijski, 
 Novo selo (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ruse, 
 Novo selo (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Veliko Trnovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar